Шпагино — название населённых пунктов в России:

 Шпагино — село в Заринском районе Алтайского края, Новомоношкинский сельсовет.
 Шпагино — станция в Заринском районе Алтайского края, Шпагинский сельсовет.

См. также 
 Шпагино-1
 Шпагино-2